Puede referirse a:
El nombre común de la planta Phalaris aquatica
El nombre común de la planta Vicia sativa